Weider puede referirse a:
 Benjamin "Ben" Weider
 Jim Weider (* 1951, Woodstock)
 Josef "Joe" (E.) Weider

 el Sistema Weider